Олег Иванович Дробахин () — конструктор ракетной техники, лауреат Ленинской премии (1989).

Биография 
Родился 19.03.1936 в Днепродзержинске Днепропетровской области. Окончил Днепропетровский университет (1959).

С 1959 г. работал в КБ «Южное», с 1999 г. зам. главного конструктора ракетно-космической программы «Днепр», затем начальник сектора проектного отдела.

Принимал участие в разработке ракетных комплексов Р-14 (8К65), 36 (8К67, 8К69), 36М (15А14), 36 МУТТХ (15А18), 36М2 (15А18М), ракет-носителей «Космос», «Циклон», подготовке работ по программе преодоления многоэшелонированной противоракетной обороны (1959—1990).

Умер 04.01.2014

Семья 
Жена — Дробахина Татьяна Николаевна, учитель математики в средней школе, умерла 17.03.2013

Сын — Дробахин Олег Олегович, радиофизик, профессор и первый проректор Днепропетровского университета

Сын — Дробахин Дмитрий Олегович, главный специалист московского проектного института

Награды 
 Ленинская премия (1989) — за создание ракеты Р-36 М2
 Государственная премия Украины в области науки и техники (2003)
 серебряная медаль имени академика В. Ф. Уткина (2008).

Источники 
 Ракетная и космическая техника. Аркадий Иванович Мелуа, В. В. Панов. Изд-во Гуманистика, 2003 — Всего страниц: 749
 http://esu.com.ua/search_articles.php?id=21773